Die Senatoren im 49. Kongress der Vereinigten Staaten wurden zu einem Drittel 1884 und 1885 neu gewählt. Vor der Verabschiedung des 17. Zusatzartikels 1913 wurde der Senat nicht direkt gewählt, sondern die Senatoren wurden von den Parlamenten der Bundesstaaten bestimmt. Jeder Staat wählt zwei Senatoren, die unterschiedlichen Klassen angehören. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre, alle zwei Jahre wird für die Sitze einer der drei Klassen gewählt. Zwei Drittel des Senats bestehen daher aus Senatoren, deren Amtszeit noch andauert.

Die Amtszeit des 49. Kongresses ging vom 4. März 1885 bis zum 3. März 1887. Seine erste reguläre Tagungsperiode fand vom 7. Dezember 1885 bis zum 5. August 1886 in Washington, D.C. statt, die zweite vom 6. Dezember 1886 bis zum 3. März 1887. Vorher fand bereits vom 4. März bis zum 2. April 1885 eine Sondersitzung statt.

Zusammensetzung und Veränderungen 

Im 48. Kongress saßen am Ende seiner Amtszeit 38 Republikaner, 36 Demokraten und zwei Readjuster im Senat. Bei den Wahlen 1884 und 1885 gewannen die Republikaner einen Sitz der Demokraten, verloren aber zwei Sitze in Illinois und New Hampshire, da die Parlamente keine Senatoren gewählt hatten. Die Demokraten verloren einen Sitz in Oregon ebenfalls wegen einer versäumten Wahl. Damit saßen 37 Republikaner, 34 Demokraten und zwei Readjuster im Senat, drei Sitze waren vakant. In New Hampshire und Illinois konnten die Amtsinhaber schon im März bzw. Mai 1885 wieder ihre Sitze einnehmen, der Sitz in Oregon fiel im November ebenfalls an die Republikaner, die ihre Mehrheit damit auf 40 Sitze ausbauen konnten. Von März bis August 1886 nahm ein demokratischer Ersatzmann den Sitz eines verstorbenen Republikaners ein, nach einer Nachwahl ging dieser jedoch zurück an die Republikaner. Danach saßen bis zum Ende des 49. Kongresses 40 Republikaner, 34 Demokraten und zwei Readjuster im Senat.

Spezielle Funktionen 

Nach der Verfassung der Vereinigten Staaten ist der Vizepräsident der Vorsitzende des Senats, ohne ihm selbst anzugehören. Bei Stimmengleichheit gibt seine Stimme den Ausschlag. Zu Beginn des 49. Kongresses war Thomas A. Hendricks Vizepräsident, nach seinem Tod am 25. November 1885 war das Amt vakant. Im Gegensatz zur heutigen Praxis leitete der Vizepräsident bis ins späte 19. Jahrhundert tatsächlich die Senatssitzungen. Ein Senator wurde zum Präsidenten pro tempore gewählt, der bei Abwesenheit des Vizepräsidenten den Vorsitz übernahm. Vom 7. Dezember 1885 bis zum 26. Februar 1887 war John Sherman Präsident pro tempore, vom 26. Februar 1887 bis zum Ende des Kongresses am 3. März 1887 und weiter im 50. Kongress bis zum 4. Dezember 1887 war es John J. Ingalls. Nach der damaligen Regelung der Nachfolge des Präsidenten wäre Sherman bis zur Verabschiedung des Presidential Succession Act von 1886 amtierender Präsident geworden, wäre Präsident Cleveland ausgefallen.

Liste der Senatoren 

Unter Partei ist vermerkt, ob ein Senator der Demokratischen Partei, Republikanischen Partei oder der Readjuster Party angehörte. Unter Staat sind die Listen der Senatoren des jeweiligen Staats verlinkt. Die reguläre Amtszeit richtet sich nach der Senatsklasse: Senatoren der Klasse I waren bis zum 3. März 1887 gewählt, die der Klasse II bis zum 3. März 1889 und die der Klasse III bis zum 3. März 1891. Das Datum gibt an, wann der entsprechende Senator in den Senat aufgenommen wurde, eventuelle frühere Amtszeiten nicht berücksichtigt. Unter Sen. steht die fortlaufende Nummer der Senatoren in chronologischer Ordnung, je niedriger diese ist, umso größer ist die Seniorität des Senators.

 a) Riddleberger war nach anderen Quellen Republikaner.
 b) Miller trat sein Amt nach anderen Quellen erst am 27. Juli an.

Einzelnachweise 

049
Vereinigte Staaten, Senat #049
Senatoren 049